Locride – antica regione della Grecia, oggi compresa tra le province di Beozia e Ftiotide.
 Locride Epicnemidia – parte dell'antica regione della Locride
 Locride Opunzia – parte dell'antica regione della Locride
 Locride Ozolia – parte dell'antica regione della Locride
 Locride – un'area della provincia di Reggio Calabria.